Placement steht für:

 Private Placement, nicht öffentlicher Verkauf von Vermögensgegenständen
 Fremdwort für Produktplatzierung aus dem Englischen
 Sitzordnung bei Tisch, Fremdwort aus dem Französischen